Бурде () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бурде, Вольфганг (1930—2013) — немецкий музыковед и музыкальный критик.
 Бурде, Себастьен (род. 1979) — потомственный французский автогонщик.
 Ле-Бурде — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания.

См. также 
 Бурдэ